Restposten steht für:

 Restposten (Handel), Restbestände von Waren
 Restposten (Zahlungsbilanz), Korrekturposten in der Zahlungsbilanz eines Staates